Bogusław Zych – schermidore polacco
 Józef Zych – politico e giurista polacco
 Maurycy Zych – scrittore polacco